62-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди мужчин прошёл с 16 по 23 сентября 1989 года в Афинах (Греция). В нём приняли участие 220 атлетов из 37 стран. В рамках этого турнира был также проведён 68-й чемпионат Европы.

3-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди женщин прошёл с 24 по 26 ноября 1989 года в Манчестере (Великобритания). В нём приняли участие 133 спортсменки из 25 стран.

Медалисты

Мужчины

Женщины 

МР — мировой рекорд

Командный зачёт 
По медалям за сумму

По всем медалям

Ссылки 
 Статистика Международной федерации тяжёлой атлетики

Международные спортивные соревнования в Афинах
Международные спортивные соревнования в Манчестере
Сентябрь 1989 года
Ноябрь 1989 года
Спорт в Греции в 1989 году
Спорт в Великобритании в 1989 году
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Греции
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Великобритании
Чемпионаты мира в Греции
Чемпионаты мира в Англии